Bernard Dearman Burtt (York, Inglaterra, 14 de junho de 1902 — Singida, Tanzânia, 9 de junho de 1938) foi um botânico inglês.

Botânicos da Inglaterra
Naturais de Iorque